El término Huygens puede referirse:

a Constantijn Huygens, un poeta y diplomático neerlandés;
a Christiaan Huygens, un astrónomo, físico y matemático neerlandés, hijo del anterior;
a Cassini-Huygens, un proyecto conjunto de la NASA, la ESA y la ASI, una misión espacial no tripulada cuyo objetivo es estudiar el planeta Saturno y sus satélites naturales;
a la sonda Huygens, una sonda de entrada a la atmósfera de Titán, transportada como parte de la misión Cassini-Huygens;
al principio de Fresnel - Huygens, también principio de Huygens, un método de análisis aplicado a los problemas de propagación de las ondas.